Nom grec (, Alkimenes) de diversos personatges de l'antiguitat:
 Alcímenes d'Atenes, poeta còmic atenenc, contemporani probablement d'Èsquil.
 Alcímenes de Mègara, poeta tràgic de Mègara, esmentat a Suides.